Via Crucis – rito della Chiesa cattolica
 Via Crucis – opera dello scultore Michele Vedani
 Via Crucis – saggio scritto da Gianluigi Nuzzi del 2015
 Via Crucis – brano musicale composto da Fabio Mengozzi nel 2022